Herenhuis (gebouw), een statig woonhuis
 Herenhuis (Oostenrijk), het hogerhuis in het parlement van Cisleithanië